

Каранаєво — присілок, Мечетлінський район, Башкортостан
 Каранаєво — присілок, Стерлібашевський район, Башкортостан